Иваньково — деревня в составе Ивановского сельского поселения Шарьинского района Костромской области России.

География 
Деревня расположена у ручья Лядин.

История 
Согласно Спискам населённых мест Российской империи в 1872 году деревня Власиха (Иванково) относилась к 2 стану Ветлужского уезда Костромской губернии. В ней числилось 10 дворов, проживали 48 мужчин и 40 женщин.

Согласно переписи населения 1897 года в деревне проживало 154 человека (69 мужчин и 85 женщин).

Согласно Списку населённых мест Костромской губернии в 1907 году деревня Власиха (Иваньково) относилась к Рождественской волости Ветлужского уезда Костромской губернии. По сведениям волостного правления за 1907 год в деревне числилось 30 крестьянских дворов и 203 жителя. Основным занятием жителей деревни был лесной промысел.

До 2010 года деревня относилась к Берзихинскому сельскому поселению.

Население

Примечания 

Населённые пункты Шарьинского района